Ogaden har flere betydninger: 

 Ogadenørkenen – en ørken på grænsen mellem Somalia og Etiopien
 Ogaden (klan) – en somalisk klan
 Ogaden (område) – et område i Etiopien